Synoza är ett släkte av insekter. Synoza ingår i familjen Carsidaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladloppor
Synoza